Kim Min-seok (nom de scène : Xiumin) (né en 1990), chanteur sud-coréen ;
Kim Min-seok (né en 1999), patineur de vitesse sud-coréen ;
Kim Min-seok (né en 1990), acteur sud-coréen ; ;
Kim Min-seok (né en 1993), patineur artistique sud-coréen
Kim Min-seok (né en 1993), lutteur sud-coréen.